Джон Харингтон (; умер 11 февраля 1418) — английский аристократ, 4-й барон Харингтон с 1406 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Джон Харингтон принадлежал к рыцарскому роду, представители которого владели землями в северных графствах Англии — Ланкашире, Уэстморленде, Камберленде. Он был старшим из двух сыновей Роберта Харингтона, третьего барона Харингтона, и его жены Изабель Лоринг. В 1406 году Джон унаследовал семейные владения и баронский титул. Он принадлежал к ближайшему окружению короля Генриха V и участвовал в его походах во Францию. Во время кампании 1415 года барон, по разным данным, командовал отрядом, включавшим 25 латников, либо 11 латников и 20 лучников, либо 32 латника и 76 лучников; в экспедиции 1417 года под его началом были 29 латников и 86 лучников. Харингтон умер во время второго похода, 11 февраля 1418 года.

Барон был женат на Элизабет Куртене, дочери Эдуарда Куртене, 11-го графа Девона, и Мод Камойс. Этот брак остался бездетным, так что пятым бароном Харингтон стал младший брат Джона Уильям.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Харингтон
Бароны Англии XV века
Участники битвы при Азенкуре
Харингтоны